

Sigle 
 Centro Socio-Educativo
 Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
 Cellula staminale embrionale
 Azienda CSE - Consorzio Servizi Bancari

Codici 
 cse – codice ISO 639-3 della lingua dei segni ceca